Edmund Beaufort kan syfta på:

 Edmund Beaufort, 2:e hertig av Somerset 
 Edmund Beaufort, 4:e hertig av Somerset, son till den ovannämnde